Les élections législatives féroïennes se sont tenues le . Ces élections ont été marquées par la victoire du Parti de l'union qui obtient 7 des 32 sièges composant le Løgting.

Résultats 

2004
Féroé
2004 aux îles Féroé
Politique en janvier 2004